Smells Like Children (Пахне Дітьми) — перший Міні-альбом американського гурту Marilyn Manson. Виданий 24 жовтня 1995 року на Interscope. Загальна тривалість композицій становить 54:43. Альбом відносять до індастріал-метал, індастріал-рок, експериментальний рок, горор.

Мерилін Менсон — вокал, тексти, співкомпозитор

Дейзі Берковіц — гітара, співкомпозитор

Мадонна Вейн Ґейсі — клавішні, програмування, додаткові ударні, співкомпозитор

Твіґґі Рамірес — бас, вокал (11), співкомпозитор

Джинджер Фіш — ударні

--------------------------------------------------------------

Чарлі Клоусер — реміксування

Дейві Оґілві — реміксування

Джозеф Бішара — реміксування

Ентоні Валкіч — реміксування

Тоні Віґґінс — вокал і акустична гітара (13)

Список пісень

Original Version

Посилання

Альбоми альтернативного металу
Альбоми Marilyn Manson
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Трентом Резнором